Shayla LaVeaux é uma atriz pornô e dançarina norte-americana.

Prêmios e indicações

1994 XRCO Starlet of the Year
 1994 AVN Best New Starlet
 1994 Adam Film World, Best New Starlet
 2002 AVN Hall of Fame
 2008 XRCO Hall of Fame

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos